

Personnalités 

 Christine Avel (née en 1968), romancière, nouvelliste, autrice pour la jeunesse.

Lieux 

 Llangattock Vibon Avel, paroisse du pays de Galles, au Royaume-Uni.

Marine 
 Holl Avel, cotre aurique, voilier de pêche et de plaisance.
 Seiz Avel, cotre aurique, voilier de plaisance.

Musique et danse 
 Avel Glas, groupe de musique celtique.
 Avel Azul, album de Nolwenn Korbell.
 Cercle celtique Seiz Avel, cercle de danse bretonne.

Presse 
 Avel an Trec'h, ancienne revue bretonne.